СКО:

 Северо-Казахстанская область
 Среднеквадратическое отклонение
 Самооборонный кустовой отдел — термин, применяемый в отношении автономных повстанческих формирований на территории Украины во время Великой Отечественной войны (так называемая УПА-СКО).